Japanners — een Aziatisch volk
 JAP — een voormalig motorfietsmerk en leverancier van inbouwmotoren
 J.A. Pengel International Airport (JAP) — een luchthaven in Suriname
 JonDo of JAP, een webbrowser die dataverkeer anonimiseert
 Juntas de Abastecimientos y Precios, voormalige Chileense organisaties voor voedseldistributie

Zie ook 
 Yap — de meest westelijke deelstaat van Micronesia
 Jack Japp — een fictieve rechercheur van Scotland Yard